Сијете Серос има више значења:

 Сијете Серос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сијете Серос, Серо Норте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику